Stockholm es el nombre en sueco de Estocolmo, pero también puede referirse a:

 Stockholm (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Grant, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Municipio de Stockholm (condado de Grant, Dakota del Sur), Estados Unidos.
 Municipio de Stockholm (condado de Crawford, Iowa), Estados Unidos.
 Stockholm (Maine), pueblo en el condado de Aroostook, estado estadounidense de Maine.
 Municipio de Stockholm (condado de Wright, Minnesota), Estados Unidos.
 Stockholm (Nueva York), pueblo en el condado de St. Lawrence, estado estadounidense de Nueva York.
 Stockholm, una película española de 2013.

Véase también
 Estocolmo (desambiguación)